Schwantge ist der Familienname folgender Personen:

 Amand Schwantge (1933–2006), deutscher Musiker
 Andreas Schwantge (* 1953), deutscher Evangelist und Autor